Galsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Galsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (80,8 ha)
Galsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (26 ha)

Se även
Gallsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn